Pulver (von lateinisch pulvis „Staub, Pulver“) steht für:

 eine Arzneiform, siehe Pulver (Pharmazie)
 Pulver von sehr feiner Teilchengröße, siehe Puder
 Pulver grober Teilchengröße (≥ 1 mm), siehe granulare Materie
 Schießpulver, Treibmittel in Feuerwerkskörpern oder Munition
 Rauchschwache Pulver, eine Gruppe von Explosivstoffen
 Löschpulver, Trockenlöschmittel in Pulverform
 Schüttgut

Pulver ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Pulver (* 1965), Schweizer Politiker (Grüne)
 Carmen Pulver (* 1995), Schweizer Fußballspielerin
 Corinne Pulver (* 1927), Schweizer Journalistin und Dokumentarfilmerin
 Elsbeth Pulver (1928–2017), Schweizer Literaturkritikerin und Publizistin
 Erwin Pulver (1925–1977), Schweizer Maler
 Hans Pulver (1902–1977), Schweizer Fußballtorhüter
 Jeanne Pulver (* 1951), Schweizer Schauspielerin
 Karl-Georg Pulver (1930–2019), deutscher Anästhesiologe
 Lara Pulver (* 1980), britische Schauspielerin
 Liselotte Pulver (* 1929), Schweizer Schauspielerin
 Lotti Pulver (Margrit Charlotte Pulver; 1926–2014), Schweizer Malerin und Grafikerin
 Max Pulver (1889–1952), Schweizer Psychologe, Graphologe und Schriftsteller
 Rudolf Pulver (?–1959), Schweizer Metzger und Verbandsfunktionär

Siehe auch:
 Eike Pulwer